La Competición Femenina Individual fue uno de los eventos de Tiro con arco que tuvo lugar en los Juegos Panamericanos de 2011.

Medalistas

Ronda de Clasificación

Ronda de Eliminación

Preliminares, Sección 1

Preliminares, Sección 2

Ronda final

Véase también 
 Anexo:Tiro con arco en los Juegos Panamericanos de 2011
 Juegos Panamericanos de 2011

Referencias 

Tiro con arco en los Juegos Panamericanos de 2011